Ez a lista a varsói metró állomásait sorolja fel ábécé sorrendben.

Állomások listája

Források

 
Vasúttal kapcsolatos listák
Lengyelországgal kapcsolatos listák